Звалище — документальний фільм 2010 року режисерів Люсі Вокер, Карен Гарлі та Жоао Жардім
 Звалище — полігон (спеціально обладнане місце) для поховання промислових і побутових відходів